Juli Díocles, gramàtic de l'antiga Grècia nascut a Carist (Eubea) que va escriure quatre epigrames de l'antologia grega
 Díocles de Carist, metge de l'antiga Grècia nascut a Carist
 El matemàtic Díocles, que dona nom al Cissoide de Diocles, és ocasionalment considerat originari de Carist